Lognkosauria (arn "gigantes"+ gr. "lagartos") es un clado de dinosaurios titanosaurianos que vivieron en el Cretácico superior (hace aproximadamente entre 101 a 68 millones, en el Cenomaniense y el Maastrichtiense), en lo que hoy es Sudamérica.

Descripción 
Este clado incluye a algunos de los dinosaurios más grandes, incluyendo a Patagotitan, Argentinosaurus y Puertasaurus.

Los lognkosaurianos se diferencian de otros titanosaurios por la postura de su cuello y por su gran tamaño. Algunos miembros como el Mendozasaurus o Traukutitan eran de tamaño común entre los titanosaurianos, mientras que otros miembros como el Argentinosaurus, Patagotitan o Puertasaurus eran los más grandes, no solo entre los titanosaurianos, sino también entre todos los saurópodos.

Tamaño y masa   

La mayoría de los lognkosaurianos son bastante grandes, por ejemplo Notocolossus podría haber tenido un peso entre 44,9 y 60,4 toneladas y una longitud de entre 25 y 32 metros. Futalognkosaurus fue posiblemente uno de los más completos en términos de fósiles, se estima que su longitud puede ser entre 26 y 30 metros y su peso entre 38 y 50 toneladas, siendo un animal gigantesco. El más completo en términos de cantidad y calidad de fósiles es Patagotitan, mientras que  también es un saurópodo bastante grande y pesado, midió 37,2 metros de largo y unos 77 toneladas. El Argentinosaurus midió unos 35 metros de largo y pesó unos 73 a 90 toneladas, siendo posiblemente el más pesado del grupo, pero debido a lo escaso que son sus fósiles, sólo usan estimaciones basadas en titanosaurianos más completos, al igual que pasa al Puertasaurus, no se conoce mucho sobre el saurópodo.

Comparación con otros titanosaurios 
Eran mucho más grandes que titanosaurios como Saltasaurus o Rapetosaurus. Los únicos titanosaurios que pudieran rivalizarlos pueden ser Alamosaurus, Dreadnoughtus o Antarctosaurus giganteus.

Clasificación 

Se la define como el más reciente ancestro de Mendozasaurus neguyelap (Gonzales-Riga, 2003) y  Futalognkosaurus dukei (Calvo et al., 2007) y todo sus descendientes.

Taxonomía 
Clado Lognkosauria
Aegyptosaurus?
Argentinosaurus
Puertasaurus
Drusilasaura
Traukutitan
Futalognkosaurus
Mendozasaurus
Notocolossus
Patagotitan
Quetecsaurus

Filogenia

Referencias

Enlaces externos 

Trabajo de presentación

Titanosauria